Гирчовник влагалищный () — вид многолетних травянистых растений.

Название 
Латинское родовое название  образовано слиянием названий двух других ботанических родов —  (Болиголов) и  (Гирча).

Видовой эпитет  имеет значение «влагалищный» по специфическому строению листьев растения.

Ботаническое описание 
Многолетние голые травы высотой 50–150 см. Стебель цилиндрический, немного борозчатый, в узлах слегка коленчато изогнутый, в верхней части ветвистый, покрытый сизым налетом.

Нижние листья на черешках, в очертании широко треугольные, дважды-трижды перистые, зеленые, блестящие, снизу более светлые, 15–30 см длиной и такой же ширины. Две нижние доли первого порядка на черешках значительно крупнее остальных, в очертании яйцевидные или продолговатые; нижние доли второго порядка на очень коротких черешочках, яйцевидно-продолговатые, перисто раздельные. Доли последнего порядка яйцевидно-ланцетовидные или продолговатые, перисто надрезанные или крупно зубчатые, 1–4 см длиной и 0,3–2 см шириной, по краю слабо завороченные и несколько зазубренно-шероховатые. Листовые черешки при основании постепенно расширенные в длинные стеблеобъемлющие влагалища. Верхние листья более мелкие, сидящие на широких, вздутых, отклоненных от стебля влагалищах.

Соцветия-зонтики 6–10 см в поперечнике, с 15–30 почти одинаковой длины с внутренней стороны шероховатыми лучами. Обёртка отсутствует или из 1–3 опадающих листочков. Зонтички многоцветковые, в поперечнике 1,2–2 см с довольно длинными шершавыми цветоножками. Листочки оберточки многочисленные, линейно-нитевидные, по краям шероховатые, длиннее цветоножек. Зубцы чашечки незаметные.

Лепестки белые, обратносердцевидные, с тупой или острой загнутой внутрь верхушкой, наружные несколько крупнее остальных.

Плоды голые, блестящие, яйцевидно-продолговатые, 4–5 м длиной и около 3 мм шириной в ложбинках с 1–3 канальцами, на комиссуре с (4)6–8 канальцами. Подстолбие коротко коническое.

Распространение и экология 
Природный ареал рода охватывает среднюю Европу и Среднюю Азию. На территории бывшего СССР — Европейская часть России (Карело-Лапландский, Двинско-Печорский, Ладожско-Ильменский Прибалтийский, Верхне-Волжский, Волго-Камский, Верхне-Днепровский, Средне-Днепровский, Волго-Донской флористические районы), вся Западная и Восточная Сибирь.

Встречаются в хвойных, смешанных и березово-осиновых лесах, по лесным опушкам, среди кустарников, на сырых лугах.

Классификация

Таксономия 
, 1926, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(2): 1329

Вид Гирчовник влагалищный относится к роду  семейства  порядка . Кладограмма в соответствии с Системой APG IV:

Синонимы

Примечания

Литература 
 

Зонтичные